

Stati storici 
 Rhodesia – Stato senza riconoscimento internazionale corrispondente all'attuale Zimbabwe, esistito tra il 1965 e il 1979
 Rhodesia Meridionale – colonia della corona britannica corrispondente all'attuale Zimbabwe
 Zimbabwe Rhodesia – Stato senza riconoscimento internazionale corrispondente all'attuale Zimbabwe, esistito per un breve periodo nel 1979
 Rhodesia Settentrionale – protettorato britannico corrispondente all'attuale Zambia
 Federazione della Rhodesia e del Nyasaland – federazione di colonie britanniche corrispondente agli attuali Malawi, Zambia e Zimbabwe

Altro 
 Rhodesia (zoologia) – genere di falene
 1197 Rhodesia – asteroide

Pagine correlate 
 Zimbabwe (disambigua)